

Géographie
Beresford est le nom de quatre localités en Amérique du Nord :
au Canada :
Beresford, située dans la province de Colombie-Britannique ;
Beresford, située dans la province du Manitoba ;
Beresford, ville située dans la province du Nouveau-Brunswick ;
Beresford, district de services locaux située dans la province du Nouveau-Brunswick ;
aux États-Unis :
Beresford, située dans l'État du Dakota du Sud ;

en Australie :
Beresford (Australie-Occidentale) est le nom d'un quartier de la ville de Geraldton en Australie-Occidentale ;
Beresford (Australie-Méridionale) Coordonnées 29° 14' 21" S, 136° 39' 07" E

Patronymes 

 Alexander Beresford Hope (1820-1887), homme politique britannique ;
 Bruce Beresford (1940-), réalisateur, scénariste et producteur australien ;
 Bruce Beresford-Redman, producteur américain de télévision ;
 Elisabeth Beresford (1926-2010), romancière britannique de littérature d'enfance et de jeunesse ;
 Frank Beresford (1881-1967), peintre britannique ;
 George Charles Beresford (1864-1938), photographe britannique ;
 Harry Beresford (1863-1944), acteur anglais ;
 Jack Beresford (1899-1977), rameur britannique, fils de Julius Beresford ; 
 James Beresford (1764-1840), écrivain anglais ;
 
 John Davys Beresford (1873-1947), écrivain britannique ;
 Julius Beresford (1868-1959), rameur britannique, père de Jack Beresford ;
 Louisa Beresford (vers 1783-1851), aristocrate britannique ;
 Noel Beresford-Peirse (1887-1953), officier britannique ;
 Steve Beresford (né en 1950), compositeur et multi-instrumentiste britannique ;
 William Carr Beresford (1768-1854), militaire et homme politique britannique, qui combattit notamment contre les troupes napoléoniennes durant la Guerre d'Espagne de 1808-1814.

Fiction
Beresford est le nom de famille des époux Tommy et Tuppence Beresford, deux héros imaginés par la romancière Agatha Christie, mis en scène dans quatre romans policiers et un recueil de nouvelles.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme
Patronyme anglais